The Real McCoy (album), muziekalbum van McCoy Tyner
 The Real McCoy (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
 The Real McCoy (film), een Amerikaanse actiefilm uit 1993
 The Real McCoy (roman), roman van Darin Strauss
 Real McCoy, een Duitse danceact
 The real McCoy is een Engelse uitdrukking, wat zoveel betekent als "de enige echte" of "de onvervalste".